Бутинцы (пол. Bytyńcy) — западнославянское племя из группы полабских племен.

Входило в ободритский племенной союз. Жило на Восточном берегу нижнего течения Лабы. На Севере их соседями были глиняне, на Юге — смолинцы. Впервые в исторических источниках упоминаются в 811 в контексте походов Карла Великого. В последний раз упоминаются Баварским географом в IX веке.

Литература 
 Henryk Łowmiański, Początki Polski, t. 3, Warszawa 1967, s. 27
 Lubor Niederle, Najdawniejsze siedziby Słowian [w:] Początki kultury słowiańskiej, Kraków 1912, s. 80

Ободриты